Монтенегро сонг (званично: -{MontenegroSong}-) је национални фестивал Црне Горе на којем се бира црногорски представник на Песми Евровизије. Фестивал је у организацији Радио Телевизије Црне Горе а прво такмичење било је 25. фебруара 2007, на којем је публика путем телегласа изабрала Стевана Федија.

Победници

Види још 
 Монтевизија

Спољашње стране 
 Званични сајт

Црногорски музички фестивали
Избори песама
Национална финала за Песму Евровизије